Béthancourt kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Béthancourt-en-Vaux, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, 
 Béthancourt-en-Valois, departementet Oise i regionen Hauts-de-France,